

Geografia 
 Francia
 Lunel – comune nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania
 Lunel-Viel – comune nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania

Persone 
 Armand Lunel – scrittore francese
 Folquet de Lunel – trovatore francese